Фридрих Ланге:
 Ланге, Фридрих (1852—1917) — немецкий писатель.
 Ланге, Фридрих Альберт (1828—1875) — немецкий философ и экономист.
 Ланге, Фридрих Август (1813—1881) — русский архитектор, академик, профессор.
 Ланге, Фридрих Вихард (1826—1884) — немецкий педагог.